Sasseta ima više značenja:
 Sasseta, La Spezia
 Sasseta, Prato